Појам Валанс може да се односи на:

 Валанс (Дром), град у Француској у региону Рона-Алпи, у департману Дром
 Холи Валанс, аустралијска глумица, певачица и манекенка